Budynki w Warszawie:
 Kamienica Józefa Rotbarda – przy ul. Koszykowej 51a
 Kamienica Józefa Rotbarda – przy ul. Marszałkowskiej 19 (róg ul. Oleandrów)
 Kamienica Józefa Rotbarda (Kosmowskiego) – przy ul. Marszałkowskiej 62